Abdelmadjid Aouchiche (1926-2010), homme politique algérien ;
 Youcef Aouchiche (1983-), homme politique algérien ;
 Adil Aouchiche (2002-), joueur de football français.